Емельяново — деревня в Вологодском районе Вологодской области на реке Шограш.

Входит в состав Спасского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Спасский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Вологды — 2 км, до центра муниципального образования Непотягово — 7 км. Ближайшие населённые пункты — Марюхино, Петровское, Болтино, Маурино, Маурино, Бурцево.

По переписи 2010 года население — 595 человек. Всё население — русские.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района